Бронники — название населённых пунктов:

Россия 
 Бронники — деревня в Киреевском районе Тульской области.
 Бронники — деревня в Угличском районе Ярославской области.

Украина 
 Бронники — село, центр Бронниковского сельского совета Ровненского района Ровненской области.
 Бронники — село в Шепетовском районе Хмельницкой области.